Призрачный гонщик — может означать:

Персонажи 
 Призрачный гонщик — супергерой комиксов Marvel, и его носители сил:
 Призрачный гонщик (Картер Слэйд) — первый носитель сил Призрачного гонщика.
 Призрачный гонщик (Джонни Блейз) — второй носитель сил Призрачного гонщика.
 Призрачный гонщик (Дэнни Кетч) — третий носитель сил Призрачного гонщика.
 Призрачный гонщик (Робби Рейес) — четвёртый носитель сил Призрачного гонщика.

Фильмы 
 «Призрачный гонщик» — супергеройский фильм с Николасом Кейджем в главной роли.
 «Призрачный гонщик» — саундтрек к фильму.
 «Призрачный гонщик 2» — продолжение фильма с Николасом Кейджем в главной роли.
 «Призрачный гонщик 2» — саундтрек к фильму.